Amalia Mendoza puede referirse a:

 Amelia Mendoza (1915-1994), cantante ecuatoriana
 Amalia Mendoza (1923-2001), cantante mexicana

en:Amalia Mendoza (disambiguation)